Милехино — название населённых пунктов:

Россия 
 Милехино — село в Серышевском районе Амурской области.
 Милехино — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Милехино — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Милехино — деревня в Удомельском районе Тверской области.